Livramento ist der Familienname folgender Personen:

 António Livramento (1944–1999), portugiesischer Rollhockeyspieler und -trainer
 Cinthia Régia Gomes do Livramento (~1964–2010), brasilianische Politikerin
 Paulino do Livramento Évora (1931–2019), kap-verdischer Ordensgeistlicher, Bischof von Santiago de Cabo Verde
 Valentino Livramento (* 2002), englischer Fußballspieler

Livramento ist der Name folgender Orte:
Brasilien
 Livramento (Paraíba), Stadt im brasilianischen Bundesstaat Paraíba
 Santana do Livramento, Stadt im Bundesstaat Rio Grande do Sul im Süden Brasiliens
 früherer Name von Liberdade (Minas Gerais), Stadt im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais

Portugal
 Livramento (Estoril), Ortschaft in der portugiesischen Gemeinde Estoril
 Livramento (Ponta Delgada), portugiesische Gemeinde im Kreis Ponta Delgada, auf den Azoren

Teil des Ortsnamens
 Nossa Senhora do Livramento, Name mehrerer Orte

Siehe auch:
 Bistum Livramento de Nossa Senhora (lat.: Dioecesis Liberationis Marianae), römisch-katholische Diözese mit Sitz in Livramento de Nossa Senhora im Bundesstaat Bahia, Brasilien